Den Namen Grunddorf führen folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Grunddorf (Gemeinde Grafenegg) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Grunddorf (Gemeinde Perschling) in Niederösterreich